Jacques Martin (1684-1751) – erudito e benedettino francese
 Jacques Martin – filosofo e traduttore francese
 Jacques Martin – fumettista francese
 Jacques Martin – attore e conduttore radiofonico e televisivo francese
 Jacques-Paul Martin – cardinale e arcivescovo cattolico francese